CARRERA — итальянский бренд, принадлежащий Safilo Group SpA которая разрабатывает и производит солнцезащитные очки и горнолыжные маски, в настоящее время головной офис работает в Падуе, Италия.

История 
Бренд Carrera развивается в спортивном направлении горнолыжных масок, шлемов и солнцезащитных очков с 1956 года. Торговое имя компания получила благодаря названию автомобильной гонки «Carrera Panamericana».

В 1964 году Wilhelm Anger(Вильгельм, Ангер)) разработали и запатентовали материал «Optyl»

В 1974 году компания была переименована в CARRERA INTERNATIONAL и создала штаб-квартиру в Траун, Австрия, создав коллекцию солнцезащитных очков CARRERA Porsche Design.

В 1996 году Safilo Group SpA приобрел CARRERA и перевела штаб-квартиры в Падуе, Италия.

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 (https://web.archive.org/web/20140204013533/http://staroptic.ru/ochki-linzi-opravi/ochki-carrera-oni-zavoevali-vzglyad-mnogih-znamenitostey-a-9.html?osCsid=ugfdo25e32vtum1s0enobd5ui1)

Горнолыжные маски
Солнцезащитные очки